Les anneaux de transport, dans la série télévisée de science-fiction Stargate SG-1, permettent de déplacer de la matière selon un principe similaire au fonctionnement de la porte des étoiles. Ils ont été créés par les Anciens et les Oris, puis réutilisés par de nombreuses autres races : Goa'ulds, Jaffas, Tok'ras et Tau'ris.

Il faut des anneaux de transport tant à l’arrivée qu’au départ, pour être en mesure d’établir une liaison énergétique entre les anneaux. La portée des anneaux de transport est toutefois inférieure à celle de la porte des étoiles. Les anneaux sont assez différents des portes, car il n'y a pas de point de départ et de point d'arrivée comme pour les portes. Les anneaux peuvent échanger leurs cargaisons alors qu'on ne traverse pas dans les deux sens à travers une porte des étoiles. L’information contenue dans le rayon d’énergie peut être captée par d’autres anneaux de transport, qui se situeraient sur le chemin du rayon d’énergie. Les anneaux de transport sont principalement utilisés par les Goa'ulds et les Tok'ras, mais certains vaisseaux n'appartenant ni aux Goa'ulds ni aux Tok'ras utilisent aussi ce genre de transport. Effectivement, le SGC fit installer des anneaux de transport à bord du Prométhée pour permettre un voyage plus aisé des marchandises et du personnel.

Description 
Dans les vaisseaux, ils permettent de se transférer d'une pièce à une autre relativement proche. Utilisés surtout pour « descendre » et « monter » dans les vaisseaux, les anneaux de transport permettent aussi d'effectuer des voyages entre une planète et un vaisseau en orbite de celle-ci.
Les Oris en ont inventé un format déplaçable qui peut être déposé au lieu de livraison des troupes et des matériels, ce qui permet d'avoir des anneaux au lieu d'arrivée.

Capacité du dispositif 
Les anneaux permettent de passer d'un vaisseau à un autre, d'un lieu à un autre... tant que les lieux de départ et d'arrivée comportent des anneaux. Ils peuvent également être modifiés pour d'autres fonctions (pour creuser la glace en Antarctique par exemple), mais cela nécessite des connaissances que les humains et même les Goa'ulds n'ont pas, en général.

Instructions d'utilisation 
En général, un panneau de contrôle se trouve à proximité, et nécessite un code spécifique, mais toujours identique à chaque anneau, mais ils peuvent aussi être commandés par des bracelets porté par les Jaffas.

Références 

Technologie de Stargate
Transport dans l'art et la culture